Az Égenjárók a következőkre utalhat:
 Égenjárók (The Sky Crawlers), 2008-as japán animációs film
 Égenjárók (Skyrunners), 2009-es amerikai–kanadai sci-fi akcióthriller